Банч — фамилия. Известные носители:
 Банч, Кристофер (1943—2005) — американский писатель-фантаст, репортёр, сценарист.
 Банч, Ральф (1904—1971) — дипломат и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1950 год.